Provincia di Bataan, Provincia delle Filippine
New Bataan, municipalità delle Filippine nella Provincia di Compostela Valley
Parco nazionale di Bataan, area naturale protetta delle Filippine
Bataan, località della Costa Rica
Bataan, film di guerra statunitense